Zkratka NIC má více významů, mimo jiné:

 dle ISO 3166-1 třípísmenný kód Nikaraguy
 Network Interface Controller – síťová karta, část počítačového hardware, která zprostředkovává komunikaci po počítačové síti
 Network Information Centre – národní či nadnárodní organizace zodpovědná za provoz některé internetové domény nejvyššího řádu (TLD), např. pro doménu .cz je to sdružení CZ.NIC
 Negative Impedance Converter – záporný měnič impedance

Související články 
 Nic

Externí odkazy